Schätzler oder Schaetzler ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Schaetzler (1898–1994), deutscher Sänger (Bariton)
 Gebhard Schätzler-Perasini (1866–1931), deutscher Schriftsteller, Schauspieler und Theaterdirektor
 Hermann Schätzler (1923–2009), deutscher Maler und Zeichner
 Johann-Georg Schätzler, deutscher Jurist und Ministerialrat
 Wilhelm Schätzler, deutscher römisch-katholischer Geistlicher

 Siehe auch:
 Schäzler
 Schätzl